21. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Tromsø, w Norwegii, w dniach 24–25 lutego 1990. Zawody rozegrano na sztucznym torze Tromsdalen Kunstisbane. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Pierwsze miejsce zajęła enerdowska panczenistka Angela Hauck oraz Koreańczyk Bae Ki-tae.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 27 łyżwiarek (25 sklasyfikowanych) oraz 31 łyżwiarzy (29 sklasyfikowanych) z 14 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, DNS – nie wystartowała

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DNF – nie ukończył, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1990 w Norwegii
1990 w sportach zimowych
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Tromsø